Resort Paraíso est un thriller espagnol sortit en 2018 (2022 en France) réalisé par Enrique Garcia.

Synopsis 
Palbo et Eva forment un couple en difficulté à la suite de perte de leur enfant.
Eva est femme de chambre mais l'hotel qui l'emploi ferme pour l'hiver.
Ils décident d'y résider illégalement durant sa fermeture mais il va faloir se cacher des gardiens faisant leurs tours de garde.

Fiche technique

Distribution 
 Virginia de Morata : Eva
 Rafa Castillo-Romero : Pablo
 Hector Meres : Saul

Notes et références

Liens externes 

Internet Movie DataBase
The Movie Database
Blog de la production du film (es)

Thriller (film) espagnol
Film espagnol sorti en 2018